Le château de Vauville peut faire référence aux édifices suivants en France :

 le château de Vauville à Mathieu (Calvados) ;
 le manoir ou château de Vauville à Vauville (Manche).

Vauville